Il nome Enrico VII (o Arrigo VII) viene usato per riferirsi a diversi personaggi storici:
Enrico VII di Lussemburgo (1275-1313) imperatore del Sacro Romano Impero
Enrico VII d'Inghilterra (1457-1509), re d'Inghilterra e Lord d'Irlanda; fondatore della dinastia dei Tudor
Enrico VII di Hohenstaufen (1211-1246)
Enrico d'Orléans (1933)